Вільямсон — прізвище, поширене в англомовних країнах а також, похідний від нього топонім.

Персоналії 

 Гевін Вільямсон (1976) — британський політик, міністр оборони (з 2017).
 Джек Вільямсон (1908—2006) — американський письменник-фантаст.
 Зайон Вільямсон (2000) — американський баскетболіст, форвард.
 Кевін Вільямсон (1965) — американський кінорежисер, сценарист і продюсер.
 Майк Вільямсон (1983) — англійський футболіст.
 Малколм Вільямсон (1893—2003) — австралійський композитор, піаніст і органіст.
 Олівер Вільямсон (1932) — американський економіст, представник неоінституціоналізму.
 Пітер Вільямсон (1948) — англійський професійний рефері зі снукеру.
 Річард Вільямсон (1940) — відомий католицький єпископ-лефеврист.
 Санні Бой Вільямсон II (1899—1965) — американський блюзовий співак.

Топоніми

Вільямсон — округ у штаті Іллінойс
 Вільямсон — округ у штаті Теннессі
 Вільямсон — округ у штаті Техас
 Вільямсон — місто, штат Джорджія
 Вільямсон — місто, штат Айова
 Вільямсон — місто, штат Нью-Йорк
 Вільямсон — місто, штат Західна Вірджинія
 Вільямсон — селище, штат Іллінойс
 Вільямсон — переписна місцевість, штат Аризона
 Вільямсон — переписна місцевість, штат Нью-Йорк
 Вільямсон — гора у горах Сьєрра-Невада (штат Невада

Інше 
 Вільямсон () — одна з історичних алмазних копалень в Танзанії.
 150035 Вільямсон (150035 Williamson) — астероїд головного поясу, відкритий 20 листопада 2005 року.

Див. також 
 Вільямс